|-
|(103751)||2000 CE117|| align=right|16,2|| align=right|2,437|| align=right|0,155|| align=right|1,23|| align=right|3,804||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103752)||2000 CM117|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,092|| align=right|14,08|| align=right|4,086||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103753)||2000 CA118|| align=right|15,5|| align=right|2,736|| align=right|0,102|| align=right|12,49|| align=right|4,526||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103754)||2000 CP122|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,029|| align=right|1,80|| align=right|5,099||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103755)||2000 CY123|| align=right|16,1|| align=right|2,268|| align=right|0,149|| align=right|5,23|| align=right|3,415||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103756)||2000 CH124|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,031|| align=right|7,83|| align=right|4,347||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103757)||2000 CJ124|| align=right|14,4|| align=right|2,792|| align=right|0,114|| align=right|16,35|| align=right|4,665||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103758)||2000 CF125|| align=right|16,2|| align=right|2,417|| align=right|0,135|| align=right|3,26|| align=right|3,757||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103759)||2000 CG125|| align=right|16,0|| align=right|2,244|| align=right|0,150|| align=right|7,64|| align=right|3,361||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103760)||2000 CV125|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,091|| align=right|4,45|| align=right|4,031||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103761)||2000 CV129|| align=right|16,5|| align=right|2,260|| align=right|0,170|| align=right|1,67|| align=right|3,397||MBA||3. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103762)||2000 CP131|| align=right|16,3|| align=right|2,864|| align=right|0,039|| align=right|3,23|| align=right|4,846||MBA||3. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103763)||2000 CP136|| align=right|16,7|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|0,44|| align=right|4,264||MBA||3. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103764)||2000 CY139|| align=right|15,6|| align=right|2,934|| align=right|0,082|| align=right|1,29|| align=right|5,024||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103765)||2000 CZ139|| align=right|16,2|| align=right|3,032|| align=right|0,075|| align=right|0,16|| align=right|5,279||MBA||4. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103766)||2000 CY141|| align=right|15,4|| align=right|2,809|| align=right|0,053|| align=right|5,17|| align=right|4,708||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103767)||2000 CK147|| align=right|16,1|| align=right|2,865|| align=right|0,075|| align=right|6,97|| align=right|4,850||MBA||2. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103768)||2000 DO|| align=right|15,6|| align=right|2,789|| align=right|0,172|| align=right|7,75|| align=right|4,657||MBA||23. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(103769)||2000 DV|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,091|| align=right|6,84|| align=right|3,736||MBA||24. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103770)||2000 DP1|| align=right|15,2|| align=right|3,140|| align=right|0,129|| align=right|16,60|| align=right|5,563||MBA||26. února 2000||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(103771)||2000 DZ1|| align=right|15,3|| align=right|3,035|| align=right|0,139|| align=right|1,98|| align=right|5,287||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103772)||2000 DD2|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,131|| align=right|4,32|| align=right|3,523||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103773)||2000 DH2|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,182|| align=right|1,61|| align=right|3,531||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103774)||2000 DA4|| align=right|14,6|| align=right|2,769|| align=right|0,143|| align=right|7,09|| align=right|4,607||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103775)||2000 DK4|| align=right|15,4|| align=right|3,039|| align=right|0,216|| align=right|4,58|| align=right|5,296||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103776)||2000 DV4|| align=right|15,0|| align=right|2,672|| align=right|0,043|| align=right|10,67|| align=right|4,368||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103777)||2000 DG5|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,071|| align=right|5,23|| align=right|4,442||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103778)||2000 DH5|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,104|| align=right|6,02|| align=right|3,494||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103779)||2000 DN5|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,167|| align=right|37,35|| align=right|4,570||MBA||24. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103780)||2000 DO5|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,181|| align=right|2,96|| align=right|3,849||MBA||25. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103781)||2000 DZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,120|| align=right|0,94|| align=right|3,696||MBA||29. února 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(103782)||2000 DJ7|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,223|| align=right|8,17|| align=right|3,493||MBA||29. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(103783)||2000 DZ7|| align=right|15,8|| align=right|2,460|| align=right|0,177|| align=right|3,04|| align=right|3,859||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103784)||2000 DA8|| align=right|15,3|| align=right|2,836|| align=right|0,091|| align=right|1,32|| align=right|4,776||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103785)||2000 DQ8|| align=right|16,3|| align=right|2,450|| align=right|0,123|| align=right|2,21|| align=right|3,834||MBA||27. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(103786)||2000 DY8|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,167|| align=right|1,64|| align=right|3,825||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103787)||2000 DL9|| align=right|16,7|| align=right|2,444|| align=right|0,177|| align=right|2,79|| align=right|3,821||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103788)||2000 DA10|| align=right|15,3|| align=right|2,992|| align=right|0,161|| align=right|0,71|| align=right|5,175||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103789)||2000 DL10|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,033|| align=right|3,23|| align=right|4,283||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103790)||2000 DY10|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,149|| align=right|6,61|| align=right|3,752||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103791)||2000 DB11|| align=right|16,0|| align=right|2,781|| align=right|0,043|| align=right|5,23|| align=right|4,637||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103792)||2000 DE11|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,052|| align=right|2,87|| align=right|4,174||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103793)||2000 DK11|| align=right|15,4|| align=right|3,115|| align=right|0,185|| align=right|1,33|| align=right|5,498||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103794)||2000 DG12|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,171|| align=right|5,66|| align=right|4,323||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103795)||2000 DO12|| align=right|16,7|| align=right|2,819|| align=right|0,028|| align=right|1,71|| align=right|4,733||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103796)||2000 DQ12|| align=right|16,0|| align=right|2,696|| align=right|0,047|| align=right|2,02|| align=right|4,427||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103797)||2000 DR12|| align=right|15,5|| align=right|3,051|| align=right|0,043|| align=right|3,02|| align=right|5,329||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103798)||2000 DH13|| align=right|16,0|| align=right|2,368|| align=right|0,140|| align=right|6,20|| align=right|3,644||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103799)||2000 DN13|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,157|| align=right|2,04|| align=right|3,618||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103800)||2000 DO13|| align=right|17,1|| align=right|2,425|| align=right|0,116|| align=right|1,24|| align=right|3,775||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103801)||2000 DY13|| align=right|16,5|| align=right|2,751|| align=right|0,029|| align=right|2,71|| align=right|4,561||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103802)||2000 DH14|| align=right|16,1|| align=right|3,128|| align=right|0,133|| align=right|0,85|| align=right|5,531||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103803)||2000 DJ17|| align=right|15,5|| align=right|1,956|| align=right|0,057|| align=right|18,76|| align=right|2,736||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103804)||2000 DU17|| align=right|14,7|| align=right|3,183|| align=right|0,119|| align=right|1,02|| align=right|5,677||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103805)||2000 DV17|| align=right|16,4|| align=right|2,661|| align=right|0,030|| align=right|2,27|| align=right|4,340||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103806)||2000 DZ17|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,079|| align=right|4,90|| align=right|4,479||MBA||25. února 2000||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(103807)||2000 DM18|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,169|| align=right|6,93|| align=right|4,062||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103808)||2000 DN18|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,155|| align=right|3,55|| align=right|3,621||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103809)||2000 DB19|| align=right|16,3|| align=right|2,413|| align=right|0,127|| align=right|3,16|| align=right|3,747||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103810)||2000 DD19|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,063|| align=right|6,76|| align=right|3,426||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103811)||2000 DE19|| align=right|16,4|| align=right|2,748|| align=right|0,102|| align=right|4,23|| align=right|4,554||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103812)||2000 DK19|| align=right|14,7|| align=right|2,697|| align=right|0,109|| align=right|14,56|| align=right|4,427||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103813)||2000 DO19|| align=right|15,1|| align=right|2,575|| align=right|0,117|| align=right|8,77|| align=right|4,132||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103814)||2000 DW19|| align=right|15,1|| align=right|2,663|| align=right|0,142|| align=right|3,42|| align=right|4,346||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103815)||2000 DE20|| align=right|15,6|| align=right|2,215|| align=right|0,166|| align=right|3,17|| align=right|3,296||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103816)||2000 DL20|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,012|| align=right|1,86|| align=right|4,480||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103817)||2000 DW20|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,026|| align=right|2,18|| align=right|4,403||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103818)||2000 DY20|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,147|| align=right|10,02|| align=right|4,542||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103819)||2000 DL21|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,111|| align=right|8,34|| align=right|4,383||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103820)||2000 DN22|| align=right|15,9|| align=right|2,587|| align=right|0,076|| align=right|2,52|| align=right|4,161||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103821)||2000 DE23|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,184|| align=right|8,33|| align=right|4,571||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103822)||2000 DQ23|| align=right|16,1|| align=right|2,271|| align=right|0,097|| align=right|3,46|| align=right|3,422||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103823)||2000 DC24|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,034|| align=right|1,73|| align=right|5,505||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103824)||2000 DE24|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,227|| align=right|2,00|| align=right|3,599||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103825)||2000 DR24|| align=right|16,4|| align=right|2,226|| align=right|0,157|| align=right|4,40|| align=right|3,321||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103826)||2000 DV24|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,162|| align=right|12,18|| align=right|4,537||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103827)||2000 DH25|| align=right|15,6|| align=right|2,602|| align=right|0,037|| align=right|4,73|| align=right|4,196||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103828)||2000 DC26|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,129|| align=right|5,76|| align=right|3,482||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103829)||2000 DZ26|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,147|| align=right|0,52|| align=right|4,600||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103830)||2000 DL27|| align=right|15,2|| align=right|2,612|| align=right|0,201|| align=right|12,93|| align=right|4,220||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103831)||2000 DO27|| align=right|16,2|| align=right|2,794|| align=right|0,103|| align=right|3,67|| align=right|4,670||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103832)||2000 DV27|| align=right|16,7|| align=right|2,273|| align=right|0,182|| align=right|1,34|| align=right|3,425||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103833)||2000 DP28|| align=right|15,7|| align=right|2,718|| align=right|0,051|| align=right|3,92|| align=right|4,480||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103834)||2000 DY28|| align=right|16,2|| align=right|2,521|| align=right|0,117|| align=right|2,38|| align=right|4,001||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103835)||2000 DG29|| align=right|16,3|| align=right|2,755|| align=right|0,196|| align=right|1,13|| align=right|4,572||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103836)||2000 DU29|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,166|| align=right|2,37|| align=right|3,658||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103837)||2000 DX29|| align=right|16,1|| align=right|2,272|| align=right|0,075|| align=right|4,29|| align=right|3,424||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103838)||2000 DN31|| align=right|14,4|| align=right|3,133|| align=right|0,093|| align=right|9,76|| align=right|5,545||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103839)||2000 DN32|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,076|| align=right|1,29|| align=right|4,532||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103840)||2000 DU32|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,123|| align=right|12,27|| align=right|4,581||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103841)||2000 DM33|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,135|| align=right|5,91|| align=right|3,418||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103842)||2000 DQ33|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,178|| align=right|4,70|| align=right|3,461||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103843)||2000 DZ33|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,203|| align=right|2,15|| align=right|4,553||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103844)||2000 DC34|| align=right|15,5|| align=right|2,608|| align=right|0,085|| align=right|16,00|| align=right|4,210||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103845)||2000 DF34|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,214|| align=right|2,82|| align=right|4,469||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103846)||2000 DQ34|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,067|| align=right|1,60|| align=right|4,214||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103847)||2000 DW34|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,064|| align=right|5,58|| align=right|4,455||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103848)||2000 DE35|| align=right|15,7|| align=right|2,306|| align=right|0,139|| align=right|6,27|| align=right|3,500||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103849)||2000 DK35|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,130|| align=right|5,81|| align=right|5,618||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103850)||2000 DS35|| align=right|15,0|| align=right|2,873|| align=right|0,011|| align=right|1,23|| align=right|4,869||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103851)||2000 DW35|| align=right|15,3|| align=right|3,164|| align=right|0,120|| align=right|1,61|| align=right|5,627||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103852)||2000 DH36|| align=right|15,1|| align=right|2,869|| align=right|0,013|| align=right|2,62|| align=right|4,860||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103853)||2000 DX36|| align=right|15,2|| align=right|2,441|| align=right|0,126|| align=right|5,85|| align=right|3,813||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103854)||2000 DJ37|| align=right|16,4|| align=right|2,399|| align=right|0,065|| align=right|5,93|| align=right|3,715||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103855)||2000 DP37|| align=right|15,4|| align=right|2,884|| align=right|0,018|| align=right|2,62|| align=right|4,898||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103856)||2000 DA38|| align=right|15,9|| align=right|2,629|| align=right|0,032|| align=right|2,45|| align=right|4,262||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103857)||2000 DG39|| align=right|16,1|| align=right|2,663|| align=right|0,082|| align=right|2,41|| align=right|4,344||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103858)||2000 DH39|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,060|| align=right|2,50|| align=right|5,347||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103859)||2000 DX39|| align=right|16,0|| align=right|2,890|| align=right|0,154|| align=right|2,00|| align=right|4,912||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103860)||2000 DN40|| align=right|15,1|| align=right|2,756|| align=right|0,133|| align=right|9,32|| align=right|4,574||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103861)||2000 DS40|| align=right|16,1|| align=right|2,739|| align=right|0,040|| align=right|1,20|| align=right|4,532||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103862)||2000 DW40|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,076|| align=right|7,00|| align=right|3,564||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103863)||2000 DR41|| align=right|15,5|| align=right|2,758|| align=right|0,042|| align=right|4,23|| align=right|4,579||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103864)||2000 DX41|| align=right|15,8|| align=right|2,744|| align=right|0,022|| align=right|2,45|| align=right|4,544||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103865)||2000 DY42|| align=right|15,5|| align=right|2,765|| align=right|0,057|| align=right|2,97|| align=right|4,597||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103866)||2000 DA43|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,029|| align=right|3,47|| align=right|4,690||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103867)||2000 DC43|| align=right|15,3|| align=right|2,874|| align=right|0,054|| align=right|1,83|| align=right|4,870||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103868)||2000 DV43|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,089|| align=right|1,32|| align=right|4,444||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103869)||2000 DC44|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,193|| align=right|4,53|| align=right|3,705||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103870)||2000 DJ44|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,074|| align=right|4,05|| align=right|4,653||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103871)||2000 DK45|| align=right|15,4|| align=right|3,024|| align=right|0,166|| align=right|4,58|| align=right|5,258||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103872)||2000 DT45|| align=right|16,1|| align=right|2,713|| align=right|0,033|| align=right|3,68|| align=right|4,468||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103873)||2000 DD46|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,088|| align=right|4,30|| align=right|4,609||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103874)||2000 DG46|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,118|| align=right|5,07|| align=right|3,814||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103875)||2000 DR47|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,165|| align=right|3,77|| align=right|3,433||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103876)||2000 DS47|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,085|| align=right|3,66|| align=right|3,718||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103877)||2000 DF48|| align=right|15,2|| align=right|2,860|| align=right|0,051|| align=right|2,00|| align=right|4,837||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103878)||2000 DH48|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,212|| align=right|0,39|| align=right|4,014||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103879)||2000 DZ48|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,112|| align=right|14,24|| align=right|4,298||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103880)||2000 DG49|| align=right|16,1|| align=right|2,479|| align=right|0,181|| align=right|4,38|| align=right|3,903||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103881)||2000 DS49|| align=right|15,2|| align=right|2,983|| align=right|0,118|| align=right|10,98|| align=right|5,150||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103882)||2000 DE50|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,214|| align=right|0,55|| align=right|3,574||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103883)||2000 DP50|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,187|| align=right|2,01|| align=right|3,567||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103884)||2000 DB51|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,123|| align=right|3,84|| align=right|4,151||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103885)||2000 DH51|| align=right|15,4|| align=right|2,840|| align=right|0,053|| align=right|2,03|| align=right|4,785||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103886)||2000 DP51|| align=right|14,5|| align=right|2,758|| align=right|0,300|| align=right|7,03|| align=right|4,579||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103887)||2000 DO52|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,149|| align=right|3,15|| align=right|4,075||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103888)||2000 DP52|| align=right|14,8|| align=right|2,883|| align=right|0,008|| align=right|1,69|| align=right|4,894||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103889)||2000 DS52|| align=right|15,7|| align=right|2,600|| align=right|0,058|| align=right|13,50|| align=right|4,192||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103890)||2000 DY52|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,113|| align=right|13,13|| align=right|3,684||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103891)||2000 DJ53|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,130|| align=right|1,81|| align=right|3,794||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103892)||2000 DM54|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,058|| align=right|5,31|| align=right|4,557||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103893)||2000 DR54|| align=right|14,8|| align=right|2,970|| align=right|0,066|| align=right|1,55|| align=right|5,118||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103894)||2000 DB55|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,069|| align=right|14,61|| align=right|4,563||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103895)||2000 DF55|| align=right|15,5|| align=right|2,670|| align=right|0,161|| align=right|9,22|| align=right|4,361||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103896)||2000 DN55|| align=right|15,1|| align=right|2,943|| align=right|0,102|| align=right|2,14|| align=right|5,048||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103897)||2000 DS55|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,075|| align=right|10,82|| align=right|5,140||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103898)||2000 DT55|| align=right|15,7|| align=right|2,448|| align=right|0,186|| align=right|5,28|| align=right|3,829||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103899)||2000 DG56|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,132|| align=right|5,55|| align=right|4,082||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103900)||2000 DM56|| align=right|15,5|| align=right|2,714|| align=right|0,120|| align=right|11,99|| align=right|4,471||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103901)||2000 DP56|| align=right|17,0|| align=right|2,441|| align=right|0,158|| align=right|2,15|| align=right|3,813||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103902)||2000 DR56|| align=right|15,5|| align=right|2,486|| align=right|0,067|| align=right|12,57|| align=right|3,919||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103903)||2000 DX56|| align=right|15,3|| align=right|2,752|| align=right|0,047|| align=right|5,19|| align=right|4,566||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103904)||2000 DG57|| align=right|16,1|| align=right|2,440|| align=right|0,109|| align=right|5,47|| align=right|3,810||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103905)||2000 DA58|| align=right|15,1|| align=right|2,553|| align=right|0,122|| align=right|5,70|| align=right|4,079||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103906)||2000 DJ58|| align=right|15,1|| align=right|2,757|| align=right|0,052|| align=right|3,41|| align=right|4,576||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103907)||2000 DW58|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,065|| align=right|9,57|| align=right|5,396||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103908)||2000 DO59|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,058|| align=right|14,22|| align=right|5,461||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103909)||2000 DQ59|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,179|| align=right|0,45|| align=right|3,663||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103910)||2000 DS59|| align=right|16,6|| align=right|2,718|| align=right|0,096|| align=right|5,24|| align=right|4,480||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103911)||2000 DW59|| align=right|16,1|| align=right|2,468|| align=right|0,134|| align=right|1,54|| align=right|3,877||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103912)||2000 DA60|| align=right|15,8|| align=right|2,920|| align=right|0,076|| align=right|0,39|| align=right|4,989||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103913)||2000 DN60|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,060|| align=right|3,96|| align=right|4,586||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103914)||2000 DR60|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,216|| align=right|5,46|| align=right|4,275||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103915)||2000 DZ60|| align=right|15,0|| align=right|2,865|| align=right|0,105|| align=right|4,33|| align=right|4,849||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103916)||2000 DL61|| align=right|15,6|| align=right|2,837|| align=right|0,009|| align=right|2,88|| align=right|4,778||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103917)||2000 DS61|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,243|| align=right|1,29|| align=right|3,467||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103918)||2000 DG62|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,048|| align=right|14,83|| align=right|4,210||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103919)||2000 DJ62|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,213|| align=right|14,72|| align=right|5,634||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103920)||2000 DM62|| align=right|16,1|| align=right|2,286|| align=right|0,088|| align=right|6,28|| align=right|3,456||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103921)||2000 DN62|| align=right|15,0|| align=right|2,807|| align=right|0,051|| align=right|3,08|| align=right|4,702||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103922)||2000 DO62|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,137|| align=right|8,93|| align=right|5,343||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103923)||2000 DP62|| align=right|15,4|| align=right|2,936|| align=right|0,060|| align=right|10,22|| align=right|5,030||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103924)||2000 DC63|| align=right|14,4|| align=right|2,957|| align=right|0,064|| align=right|11,40|| align=right|5,084||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103925)||2000 DJ63|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,038|| align=right|4,51|| align=right|4,555||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103926)||2000 DR63|| align=right|14,5|| align=right|3,156|| align=right|0,124|| align=right|4,79|| align=right|5,606||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103927)||2000 DA64|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,160|| align=right|14,81|| align=right|4,549||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103928)||2000 DL64|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,099|| align=right|6,30|| align=right|4,673||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103929)||2000 DU64|| align=right|14,4|| align=right|3,017|| align=right|0,079|| align=right|2,06|| align=right|5,239||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103930)||2000 DG65|| align=right|15,4|| align=right|2,461|| align=right|0,226|| align=right|5,35|| align=right|3,860||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103931)||2000 DN65|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,126|| align=right|12,91|| align=right|4,506||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103932)||2000 DS65|| align=right|15,1|| align=right|3,008|| align=right|0,132|| align=right|1,67|| align=right|5,216||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103933)||2000 DY66|| align=right|15,0|| align=right|2,947|| align=right|0,025|| align=right|1,98|| align=right|5,060||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103934)||2000 DK67|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,199|| align=right|1,48|| align=right|3,621||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103935)||2000 DS67|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,168|| align=right|4,91|| align=right|4,629||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103936)||2000 DV67|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,041|| align=right|3,15|| align=right|4,627||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103937)||2000 DR68|| align=right|15,0|| align=right|2,857|| align=right|0,054|| align=right|3,36|| align=right|4,827||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103938)||2000 DU68|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,152|| align=right|5,09|| align=right|3,536||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103939)||2000 DJ69|| align=right|14,8|| align=right|2,980|| align=right|0,037|| align=right|1,89|| align=right|5,143||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103940)||2000 DM69|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,073|| align=right|6,02|| align=right|4,658||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103941)||2000 DW69|| align=right|15,7|| align=right|2,539|| align=right|0,194|| align=right|9,59|| align=right|4,045||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103942)||2000 DE70|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,035|| align=right|10,86|| align=right|5,434||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103943)||2000 DU70|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,043|| align=right|9,08|| align=right|5,112||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103944)||2000 DE71|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,148|| align=right|2,74|| align=right|3,696||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103945)||2000 DK71|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,214|| align=right|13,74|| align=right|4,295||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103946)||2000 DG72|| align=right|14,9|| align=right|3,141|| align=right|0,060|| align=right|1,92|| align=right|5,566||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103947)||2000 DK72|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,123|| align=right|2,06|| align=right|5,420||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103948)||2000 DP72|| align=right|16,4|| align=right|2,516|| align=right|0,107|| align=right|1,04|| align=right|3,991||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103949)||2000 DD73|| align=right|16,5|| align=right|2,425|| align=right|0,115|| align=right|2,12|| align=right|3,776||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103950)||2000 DK73|| align=right|14,6|| align=right|2,919|| align=right|0,067|| align=right|2,66|| align=right|4,987||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103951)||2000 DW73|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,181|| align=right|5,39|| align=right|4,082||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103952)||2000 DA74|| align=right|14,8|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|10,61|| align=right|5,150||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103953)||2000 DB74|| align=right|17,0|| align=right|2,309|| align=right|0,118|| align=right|3,22|| align=right|3,509||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103954)||2000 DM74|| align=right|16,5|| align=right|2,329|| align=right|0,097|| align=right|2,46|| align=right|3,554||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103955)||2000 DB75|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,073|| align=right|4,06|| align=right|4,594||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103956)||2000 DR75|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,173|| align=right|4,87|| align=right|4,499||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103957)||2000 DS75|| align=right|15,2|| align=right|2,908|| align=right|0,125|| align=right|6,73|| align=right|4,959||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103958)||2000 DC76|| align=right|14,4|| align=right|2,998|| align=right|0,196|| align=right|0,95|| align=right|5,190||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103959)||2000 DT76|| align=right|14,8|| align=right|2,590|| align=right|0,169|| align=right|5,00|| align=right|4,168||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103960)||2000 DD77|| align=right|15,6|| align=right|3,050|| align=right|0,071|| align=right|2,65|| align=right|5,326||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103961)||2000 DM77|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,073|| align=right|5,22|| align=right|4,524||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103962)||2000 DZ77|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,056|| align=right|2,23|| align=right|5,379||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103963)||2000 DT78|| align=right|15,1|| align=right|3,096|| align=right|0,125|| align=right|1,79|| align=right|5,448||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103964)||2000 DV78|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,134|| align=right|9,54|| align=right|5,346||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103965)||2000 DW78|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,088|| align=right|4,57|| align=right|4,578||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103966)||2000 DC79|| align=right|15,7|| align=right|2,387|| align=right|0,128|| align=right|3,48|| align=right|3,687||MBA||28. února 2000||Monte Agliale||S. Donati
|-
|(103967)||2000 DP79|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,100|| align=right|6,93|| align=right|3,532||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103968)||2000 DX79|| align=right|16,4|| align=right|2,287|| align=right|0,033|| align=right|3,01|| align=right|3,457||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103969)||2000 DB80|| align=right|15,7|| align=right|2,385|| align=right|0,123|| align=right|3,37|| align=right|3,683||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103970)||2000 DK80|| align=right|14,6|| align=right|2,763|| align=right|0,096|| align=right|8,19|| align=right|4,592||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103971)||2000 DW80|| align=right|16,6|| align=right|2,361|| align=right|0,145|| align=right|3,28|| align=right|3,626||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103972)||2000 DD81|| align=right|15,5|| align=right|2,235|| align=right|0,085|| align=right|5,97|| align=right|3,341||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103973)||2000 DL82|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,075|| align=right|6,42|| align=right|3,513||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103974)||2000 DF83|| align=right|14,7|| align=right|3,022|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|5,253||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103975)||2000 DO83|| align=right|14,4|| align=right|2,814|| align=right|0,040|| align=right|8,48|| align=right|4,721||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103976)||2000 DR83|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,129|| align=right|4,96|| align=right|4,216||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103977)||2000 DS84|| align=right|15,1|| align=right|2,737|| align=right|0,095|| align=right|2,87|| align=right|4,527||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103978)||2000 DZ84|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,151|| align=right|14,43|| align=right|4,277||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103979)||2000 DN85|| align=right|15,1|| align=right|3,007|| align=right|0,052|| align=right|9,40|| align=right|5,213||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103980)||2000 DT85|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,065|| align=right|14,65|| align=right|4,249||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103981)||2000 DC86|| align=right|15,8|| align=right|2,705|| align=right|0,141|| align=right|10,21|| align=right|4,447||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103982)||2000 DE86|| align=right|13,4|| align=right|3,181|| align=right|0,199|| align=right|11,00|| align=right|5,672||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103983)||2000 DG86|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,146|| align=right|6,60|| align=right|3,653||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103984)||2000 DH86|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,220|| align=right|11,01|| align=right|4,120||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103985)||2000 DE89|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,168|| align=right|2,90|| align=right|3,457||MBA||26. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103986)||2000 DB90|| align=right|17,2|| align=right|2,403|| align=right|0,193|| align=right|0,89|| align=right|3,724||MBA||27. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103987)||2000 DS92|| align=right|16,4|| align=right|2,531|| align=right|0,197|| align=right|4,79|| align=right|4,026||MBA||28. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(103988)||2000 DE93|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,114|| align=right|4,35|| align=right|3,686||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103989)||2000 DC94|| align=right|12,3|| align=right|5,301|| align=right|0,072|| align=right|3,08|| align=right|12,21||JUT||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103990)||2000 DS94|| align=right|14,0|| align=right|3,158|| align=right|0,044|| align=right|21,80|| align=right|5,611||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103991)||2000 DC95|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,116|| align=right|8,39|| align=right|4,594||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103992)||2000 DG95|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,150|| align=right|5,76|| align=right|3,388||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103993)||2000 DH95|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,173|| align=right|7,78|| align=right|4,095||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103994)||2000 DQ95|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,080|| align=right|7,16|| align=right|3,630||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103995)||2000 DX95|| align=right|15,7|| align=right|2,639|| align=right|0,098|| align=right|5,33|| align=right|4,286||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103996)||2000 DX96|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,132|| align=right|5,60|| align=right|3,466||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103997)||2000 DV97|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,154|| align=right|4,40|| align=right|3,700||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103998)||2000 DE98|| align=right|14,7|| align=right|2,531|| align=right|0,120|| align=right|13,62|| align=right|4,025||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(103999)||2000 DB99|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,135|| align=right|7,40|| align=right|3,673||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104000)||2000 DM99|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,089|| align=right|10,31|| align=right|3,364||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek